Die B Grupa 1956 war die siebte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 4. April 1956 und endete am 20. November 1956.

Modus 
87 Vereine waren in insgesamt sieben Gruppen eingeteilt. Diese traten jeweils zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. An den Play-offs zum Aufstieg nahm aus der Region Sofia der 11. der A Grupa, aus den anderen Regionen der jeweilige Gruppensieger an den Play-offs teil. Die beiden ersten Teams stiegen auf. Ab der nächsten Saison wurde die B Grupa nur noch in zwei Gruppen gespielt.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Sofia

Gruppe Nordwest

Gruppe Nord Mitte

Gruppe Nordost

Gruppe Südwest

Gruppe Süd Mitte

Gruppe Südost

Play-offs 
Aus der Region Sofia nahm der 11. der A Grupa teil, aus den anderen Regionen der jeweilige Gruppensieger.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1956